TFA steht als Abkürzung für:

 Test Fuel Application, eine Methodik bzw. Anordnung zur Treibstoffqualifizierung
 TFA-Sensor, elektrische Schaltkreise, die als optische Sensoren eingesetzt werden können
 Tiermedizinischer Fachangestellter, ein Beruf (ehemals Tierarzthelfer(in))
 Tonga Football Association, der Fußballverband von Tonga
 Torpedofangboot-Ausland, ehemalige nicht-deutsche Boote, die während des Zweiten Weltkriegs deutscherseits zur Ausbildung beim Torpedoschießen genutzt worden sind
 Toughest Firefighter Alive, ein außergewöhnlicher Feuerwehrsport
 Trägerfrequenzanlage
 trans-fatty acids (engl.), siehe Trans-Fettsäuren
 Trifluoroacetic acid, siehe Trifluoressigsäure
 Türfeststellanlage
 Türkisch für Anfänger, eine preisgekrönte deutsche Fernsehserie der ARD
 Two-factor authentication, eine Authentisierung als Benutzer von Informationssystemen aufgrund zweier Faktoren ("etwas wissen", "etwas besitzen", "etwas sein")
T.F.A.:
 Tirocinio Formativo Attivo, Numerus-clausus-Ausbildungsverfahren für zukünftige Lehrer in Italien

TFA